O Movimento Verde Amarelo (MVA) é uma organização criada em 2008 com o intuito de mudar a forma como o brasileiro torce e apoia as suas seleções e atletas. O movimento teve origem em torcidas universitárias, quando um grupo de 20 estudantes da Universidade de São Paulo (USP) viu a necessidade de uma torcida mais forte e vibrante pela seleção brasileira.

O MVA foi responsável por criar músicas que se tornaram hits entre os torcedores brasileiros, como "Mil gols”, que se popularizou na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e “Único penta é o Brasilzão” durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Desde sua criação, o MVA esteve presente em 3 Copas do Mundo, além de edições da Copa América, Olimpíadas, Copa das Confederações e outros eventos dos atletas e seleções do Brasil.

Além das músicas e da atuação nas arquibancadas, o movimento se destacou pela organização de mobilizações de torcedores antes dos jogos, oficinas de bateria, projetos sociais, recepções de seleções em hotéis, coleta de lixo nos estádios e caminhadas até competições, como ocorreu no metrô na Copa da Rússia em 2018.

Seleção Brasileira de Futebol
Organizações de futebol do Brasil